Bossi-Fedrigotti ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bossi Fedrigotti (Toni Herbstenburger; 1901–1990), österreichischer Diplomat, Autor und Journalist 
 Wilhelm von Bossi-Fedrigotti (1823–1905), österreichischer Jurist, Politiker und Landeshauptmann von Tirol (1877–1881)